Primelephas es un género extinto de mamíferos proboscidios de la familia de los elefántidos que vivió durante el Mioceno hasta el Plioceno. Su nombre significa "primer elefante". Este elefántido parece ser un ancestro de los mamuts y de los géneros Elephas y Loxodonta, los elefantes africanos y asiáticos, divergiendo hace 4 o 6 millones de años.

Cladograma según Cozzuol y colaboradores (2012):

Referencias 

†
Géneros monotípicos de mamíferos
Mamíferos del Plioceno
Mamíferos del Mioceno
Mamíferos extintos de África